La dynastie justinienne est une dynastie ayant régné sur l'Empire byzantin de 518 à 602. Fondée par Justin , elle se termine avec Maurice. Les prénoms « Justin », « Justinien » et « Germanus » y sont courants.

Arbre généalogique

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .

 
Dynastie byzantine du haut Moyen Âge